César Azpilicueta Tanco (spanyol kiejtés: [ˈθe̞saɾ ˌaθpiliˈkwe̞ta ˈtaŋko̞]; Pamplona, 1989. augusztus 28. –) spanyol labdarúgó, 2012-től az angol Chelsea játékosa, 2019-től a csapatkapitánya, valamint a spanyol válogatott tagja.

Az angol nyolcadosztályú Hashtag United társtulajdonosa.

Statisztika

Jegyzetek

Források 

 

Spanyol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Baszk labdarúgók
1989-ben született személyek
Spanyol olimpikonok
A CA Osasuna labdarúgói
Az Olympique Marseille labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Európa-liga-győztes labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
U19-es Európa-bajnok labdarúgók
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Élő személyek